El término orza puede referirse a:
En náutica, la orza es un dispositivo mecánico de una embarcación.
Como recipiente, la orza es una vasija vidriada de barro que sirve por lo común para guardar conserva.

Referencias

Enlaces externos